Un greffon est un élément restreint, souvent fonctionnel, rajouté sur un ensemble plus vaste qui lui sert de base.
 En botanique, le greffon est un fragment d'une plante que l'on va greffer à une autre (le porte-greffe) afin d'obtenir une multiplication de la plante donneuse du fragment.
 En médecine, le greffon est la partie des tissus que l'on destine à la greffe.
 En informatique, « greffon » est un terme français préconisé pour remplacer plugin, qui vient de l'anglais. Officiellement, le terme préconisé par la Commission générale de terminologie et de néologie est « module d'extension » ou en abrégé « extension ».
 En chimie macromoléculaire, le greffon désigne la chaîne latérale (polymère ramifié).

Voir aussi 
 Greffe